Карл Огаст Браун (; 25 сентября 1927, Бруклин, Нью-Йорк — 10 февраля 2010, Стюарт, штат Флорида) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Член Зала славы баскетбола с 2019 года.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника и атакующего защитника. Учился в Университете Колгейта, после окончания которого заключил контракт с клубом «Нью-Йорк Никс», в котором провёл 12 сезонов. Позже выступал за команду «Бостон Селтикс», в которую перешёл в самом конце своей спортивной карьеры. Всего в НБА провёл 13 сезонов. В сезоне 1961/1962 годов Браун стал чемпионом НБА в составе «Селтикс». Пять раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1953—1957). Два раза включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1948, 1954). Всего за карьеру в НБА сыграл 788 игр, в которых набрал 10 625 очков (в среднем 13,5 за игру), сделал 2122 подбора и 2892 передачи.

Карьера тренера 
Предпоследние два сезона в качестве игрока Браун был играющим тренером родной команды «Нью-Йорк» (1959—1961), но без особых успехов, после чего перешёл в клуб Билла Расселла, «Бостон Селтикс», надеясь на излёте своей профессиональной карьеры всё-таки выиграть чемпионский титул, что ему в итоге и удалось.

Смерть 
Карл Браун умер 10 февраля 2010 года в городе  (штат Флорида).

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Профиль  на сайте Зала славы баскетбола
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com 

Выпускники Средней школы Гарден-Сити (Нью-Йорк)
Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Нью-Йорк Никс»
Члены Зала славы баскетбола